G57, G 57 oder G-57 steht für:
 HMS Ludlow (G57), ex USS Stockton (DD 73), Zerstörer der Caldwell-Klasse
 Ginetta G57, britischer Rennprototyp
 Dilbert Observatory, Forest Grove im Washington County (Oregon); Oregon (Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes #G00–G99
 „Mononeuropathien der unteren Extremität“ (ICD10-Code), siehe Nervenkompressionssyndrom

Abkürzung